A Taça de Portugal de Basquetebol é a segunda competição mais importante de Basquetebol e é organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol. O Benfica é o clube com mais conquistas nesta prova contando com 22.

Finais da Taça de Portugal

Títulos por Clube